расположен в северо-западной части Хонсю, крупнейшего из островов Японии. Он тянется вдоль Японского моря, входя в состав региона Тюбу. Регион Хокурику также соответствует древней области Коси и старой провинции Хокурикудо.

Регион Хокурику включает в себя 4 префектуры: Исикава, Фукуи, Ниигата и Тояма, хотя Ниигату иногда включают в один из следующих регионов:
 : префектуры Ниигата и Нагано
 : префектуры Ниигата, Нагано и Яманаси
 , объединяющий регионы Хокурику и Синэцу

Главные города
Крупнейшими городскими центрами Хокурику являются:
 Ниигата (город, определённый указом правительства)
 Канадзава, Тояма (центральные города)
 Фукуи, Дзёэцу, Нагаока (особые города)

Из них Ниигата — крупнейший с населением более 800 000 человек.

Экономика
Основными отраслями экономики в регионе Хокурику служат химическая промышленность, медицина, туризм, текстильное производство, тяжёлое машиностроение, сельское хозяйство и рыболовство. Косихикари — известный сорт риса, производимый в этом регионе.

Климат

На регион Хокурику выпадает одно из самых больших в мире количество снега в среднем в год на территории, обитаемой человеком. Это происходит из-за того, что сухие сибирские воздушные массы, которые приобретают высокую влажность над Японским морем, выпадают обильными осадками в виде снега, сталкиваясь с горами Хонсю.

Длинные зимы и глубокий снег в этом регионе описаны в Хокуэцу Сеппу, энциклопедическом труде позднего периода Эдо, посвящённому жизни в уезде Минамиуонумa префектуры Ниигата.

Описание особенностей региона Хокурику можно найти и в романе Ясунари Кавабата Снежная страна.

См. также
 Тохоку
 Хокурику-синкансэн
 Диалект хокурику

Примечания

Литература
 Nussbaum, Louis-Frédéric and Käthe Roth (2005).  Japan Encyclopedia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. . ISBN 0-674-01753-6, ISBN 978-0-674-01753-5.

Регион Тюбу